Halloy kan syfta på:
 Halloy, Oise
 Halloy, Pas-de-Calais